

Toponyme 

 Alaska, un des 50 États des États-Unis d'Amérique ;
 Alaska, une communauté non incorporée située dans l’Indiana, aux États-Unis ;
 Alaska, une localité dans l'Île-du-Prince-Édouard au Canada.

Œuvres 

 , un film américain de George Archainbaud, sorti en 1944 ;
 Alaska, un film américain de Fraser Clarke Heston, sorti en 1996 ;
 Alaska, un film dramatique franco-italien de Claudio Cupellini, sorti en 2015 ;
 Alaska, un album du groupe Between the Buried and Me ;
 Alaska, un roman historique de l'écrivain américain James A. Michener ;
 Alaska, un roman de l'écrivain français Frédéric Ghiglione, paru en 2016.

Autres 
Alaska peut aussi désigne :
 Alaska, une chanteuse hispanico-mexicaine ;
 Alaska, une race de lapin domestique ;
 SS Alaska, un paquebot britannique construit en 1881 ;
 Alaska, une variété de pommes de terre.